Эрувиль-Сен-Клер () — упраздненный кантон во Франции, находился в регионе Нижняя Нормандия. Департамент кантона — Кальвадос. Входил в состав округа Кан. Население кантона на 2006 год составляло 18 042 человек.

Код INSEE кантона 1441. Кантон Эрувиль-Сен-Клер состоял из одной одноимённой коммуны.

Коммуны кантона 

Эрувиль-Сен-Клер — население 18.042 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Упраздненные кантоны департамента Кальвадос